Aksujärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Aksujärvi (Gällivare socken, Lappland, 744312-175755), sjö i Gällivare kommun, 
Aksujärvi (Gällivare socken, Lappland, 749035-173701), sjö i Gällivare kommun,  (20,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn